The Flame Within, film d'Edmund Goulding, sorti en 1935
The Flame Within, album de Stream of Passion, sorti le .